Niemcy:
 Deutsche Oper Berlin – opera w Berlinie
 Deutsche Oper am Rhein – wspólnota teatralna Düsseldorfu i Duisburga
 Deutsche Oper – stacja metra w Berlinie